Offenbach může být:

v geografii

 Offenbach am Main, město s postavením městského okresu v Hesensku
 Offenbach an der Queich, obec v okrese Jižní vinná stezka ve spolkové zemi Porýní-Falc
 Offenbach, místní část obce Offenbach-Hundheim v okrese Kusel ve spolkové zemi Porýní-Falc
 Offenbach (Mittenaar), místní část obce Mittenaar v okrese Hesensku

 Zemský okres Offenbach

příjmení

 Jacques Offenbach (1819–1880), francouzský hudební skladatel
 Joseph Offenbach (1904–1971), německý herec
 Jürgen Offenbach (* 1942), německý novinář

jiné významy

 Offenbach (skupina), kanadská bluesrocková hudební skupina

Externí odkazy